Список самых высоких зданий и сооружений Украины — перечень высочайших архитектурных и инженерно-технических сооружений на территории Украины.

Здания 
В эту часть списка включены все жилые, коммерческие и административные здания Украины выше 100 метров. Высота здания рассчитывается от основания до высоких архитектурных или неотъемлемых структурных элементов (кроме антенн).

Все действующие здания Украины выше 100 м

Строящиеся здания

Инженерно-технические сооружения 
В эту часть списка включены все сооружения Украины, в том числе сооружения промышленного и технического предназначения.

Примечания